Un proteinoplasto es un tipo de plasto que en algunas plantas acumula almidón y en otras acumula proteínas en forma de cristales o formaciones filamentosas, las diferencias en el tipo de sustancias acumuladas tienen el potencial de uso taxonómico. Los proteinoplastos almacenan proteínas sometidas a diferentes hídricos, éstos pueden contener cristales de proteína.

Otros tipos de plastos 

 Plasto
 Cloroplasto y etioplasto
 Cromoplasto
 Leucoplasto
 Amiloplasto
 Estatolito
 Oleoplasto
 Proteinoplasto

Plasto